Футбольная лига ОАЭ 2006/2007 () — 
33-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2006/07 на сайте goalzz.com 

2006/2007
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2006 году
Спорт в ОАЭ в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007